Богоро́дский район — административно-территориальная единица на востоке Кировской области России. В рамках организации местного самоуправления в границах района существует муниципальное образование Богородский муниципальный округ (с 2004 до 2019 гг. — муниципальный район, с 2019 до 2020 гг. — городской округ).

Административный центр — посёлок городского типа Богородское.

География 
Площадь — 1443 км². Основные реки — Воя (приток Вятки), Лобань (приток Кильмези) и Коса (приток Чепцы). По территории района проходят автодороги Плотники — Богородское — Уни и Зуевка — Богородское — Архангельское.

История 
Богородский район образован 29 июля 1929 года в составе Вятского округа Нижегородского края. В 1944 году часть территории района вошла в состав вновь созданного Мухинского района, а в 1945 году — в состав вновь созданного Порезского района.

Богородский район был ликвидирован в 1959 году с передачей территории в состав Зуевского района и вновь создан 19 апреля 1965 года из части территории Зуевского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (рабочий посёлок Богородское) составляет   % от всего населения района (округа).

Населённые пункты 
В Богородском районе (муниципальном округе) 21 населённый пункт, в том числе один городской (рабочий посёлок) и 20 сельских населённых пунктов:

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует Богородский муниципальный округ (с 2004 до 2019 гг. — муниципальный район, с 2019 до 2020 гг. — городской округ).

История муниципального устройства

В конце 2004 года в составе муниципального района были созданы 8 муниципальных образований, в том числе 1 городское  (Богородское) и 7 сельских поселений (Караульское, Ошланское, Рождественское, Спасское, Ухтымское, Хорошевское, Чирковское сельские поселения).

Законом Кировской области от 30 апреля 2009 года было упразднено Караульское сельское поселение (включено в Ухтымское сельское поселение).

Законом Кировской области от 28 апреля 2012 года были упразднены Рождественское, Спасское, Ухтымское, Хорошевское и Чирковское сельские поселения (включены в Ошланское сельское поселение).

С 2012 до 2019 гг. в муниципальный район входили 2 муниципальных образования — одно городское и одно сельское поселения:
 Богородское городское поселение;
 Ошланское сельское поселение.

Законом  Кировской области от 18 декабря 2018 года Богородское городское поселение к 1 января 2019 года  было преобразовано в Богородский городской округ. В апреле 2019 года с городским округом было объединено упразднённое Ошланское сельское поселение бывшего муниципального района.

Законом Кировской области от 20 декабря 2019 года городской округ к январю 2020 года преобразован в Богородский муниципальный округ.

Район как административно-территориальная единица области сохранил свой статус, но входивший в состав района сельский округ упразднён.

Председатели райисполкома 
С 1929 по 1991 годы в райисполкоме председательствовали:

Достопримечательности 
 Никольская церковь 1780 года в с. Лобань;
 Ухтымское месторождение волконскоита;
 Овраг Бокалда (Спасское, Агапово, Вогульцы);
 Валковский останец Пупыш.

Примечания

Ссылки 
 Общие сведения о Богородском районе.
 Официальный сайт Богородского района Кировской области.
 Сайт Богородского района Кировской области.
 Главы поселений Кировской области.
 Памятники архитектуры Богородского района.
 Богородский район — достопримечательности Кировской области.

Муниципальные округа Кировской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2019 году